Aaron Staton – attore statunitense
 Candi Staton – cantante statunitense
 Dakota Staton – cantante jazz statunitense
 Matthew Staton Bomer – attore statunitense